Gerchunoff es la castellanización de un apellido de origen judeo-ucraniano, que puede hacer referencia a:

 Alberto Gerchunoff (1883-1950); escritor argentino, autor de Los gauchos judíos.
 Pablo Gerchunoff (1944-); economista argentino, especializado en historia económica.